

Généalogie 
Étymologiquement dérivé du latin mansionarius, puis mansiarius et massarius. À son tour, le terme se réfère à la masse (ou mansa), ou manse, manse.
Par conséquent, le premier sens de massaro (pluriel massari) est d'indiquer un agriculteur responsable d'un manse. De là est dérivé le sens plus général de responsable des biens mobiliers (masserizie : ménage) ou de l'argent (public).
Au Moyen Âge, Massaro était le titre que porta le titulaire de la gestion des finances d'une municipalité italienne ; il était chargé de la collecte des impôts, tel un percepteur de nos jours. 

Massari peut désigner :

Patronyme 

 Giorgio Massari (1687-1766), architecte italien ;
 Giuseppe Massari (1821-1884), patriote, journaliste et homme politique italien ;
 Jacopo Massari (1988-), joueur italien de volley-ball ;
 John Massari (1957-), compositeur américain de musiques de film ;
 Lucio Massari (1569-1633), peintre italien.

Pseudonyme 

 Lea Massari (1933-), actrice italienne ;
 Massari (1980-), chanteur libanais ;

Toponyme 

 Massari est un village de grec de Rhodes.

Autre 
 Palazzo Massari,  palais nobiliaire italien situé à Ferrare.